Joacim Ødegård Bjøreng (ur. 14 grudnia 1995) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Røykenhopp. Mistrz świata juniorów w drużynie z Ałmaty 2015.

Przebieg kariery 
12 grudnia 2013 zadebiutował w zawodach FIS Cup. W norweskim Notodden zajął 6. miejsce. Natomiast 12 grudnia 2014 w Engelbergu po raz pierwszy wystartował w Pucharze Kontynentalnym. W debiucie zajął 6. miejsce, a następnego dnia zajął 7. miejsce. Po raz pierwszy w zawodach tej rangi stanął na podium 24 stycznia 2015 w Planicy.

Podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2015 w kazachskim Ałmaty zdobył złoty medal w konkursie drużynowym. 14 lutego 2015 zadebiutował w konkursie Pucharu Świata, zajmując 36. miejsce na skoczni mamuciej w Vikersund. 12 lutego 2016 na tej samej skoczni zdobył swoje pierwsze punkty tego cyklu, zajmując 28. miejsce.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty J. Ø. Bjørenga na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2022/2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995